Aranã – piccolissimo gruppo etnico del Brasile

Geografia 
 Monte Arana – rilievo montuoso nella Sardegna nord-occidentale

Persone 
 Agustín Sauto Arana – calciatore spagnolo
 Carlos Manuel Arana Osorio – politico guatemalteco
 Diego de Arana – politico e marinaio spagnolo
 Facundo Arana – attore e musicista argentino
 Guilherme Arana – calciatore brasiliano
 Luis Arana – politico spagnolo
 Manuel Arana – calciatore spagnolo
 Sabino Arana – politico spagnolo
 Tomas Arana – attore statunitense naturalizzato italiano